Дом приказчиков — двухэтажное здание в Центральном районе Новосибирска, построенное в 1900-х годах. Памятник архитектуры регионального значения.

История 
Дом был построен в 31-м квартале на участке № 8 в Центральной части города и принадлежал Анне Абрамовне Чернаковой.

В здании находилось Новониколаевское общество приказчиков, официально признанное в 1905 году.

В 1908 году в доме расположилась явочная квартира Обской группы РСДРП, при участии которой были реализованы различные политические акции Общества приказчиков.

Описание 
Южный фасад прямоугольного в плане деревянного здания с кирпичным цокольным этажом обращён к улице Чаплыгина. Четырёхскатная вальмовая крыша покрыта металлической кровлей. Фундамент дома ленточный кирпичный.

Бревенчатые стены рублены «в лапу», приблизительный диаметр брёвен — 24 см.

С западной стороны к основному объёму примыкает входной блок, в котором находится лестничная клетка.

Прямоугольные окна с двойными рамами обрамлены наличниками, фартук и лобовая доска которых декорированы накладной резьбой, в вертикальных полуколонках наличников использована техника токарной резьбы. На первом этаже главного фасада шесть окон, на втором — семь.

По углам дома размещены деревянные лопатки. Фасады по оси симметрии акцентированы щипцами, треугольные поля которых украшены розетками в виде «солнышка».

Фриз декорирован резьбой с растительным орнаментом, карниз — пропильной резьбой с геометрическим орнаментом, подзор карниза состоит из стилизованной бахромы с кистями.

По второму этажу главного фасада над входом расположен несимметричный фронтон, плоскость которого заполнена деревянной резьбой.

На главном фасаде здания размещена мемориальная доска.

Литература 
 

Здания и сооружения Новосибирска